Veriphantor ist das Pseudonym folgender Personen:

 Iwan Bloch (1872–1922), deutscher Arzt und Sexualforscher
 Johann Gorgias (1640–1684), deutscher Schriftsteller